Als Sehapparat (Zusammensetzung aus den Wörtern „sehen“ und „Apparat“) werden folgende Begriffe bezeichnet:
 Auge, ein Sinnesorgan
 Fotoapparat, ein Gerät zur Erfassung fester Bilder
 Kamera, ein Gerät zur Erfassung fester und bewegter Bilder

Siehe auch
 Sehhilfe
 Sichtgerät